Fork est un mot anglais qui signifie fourche, fourchette, ou embranchement.

Un fork est un objet ayant une racine commune avec un second. Ces deux objets, jumeaux au départ, suivent chacun, après séparation, leur évolution propre.   

Fork peut aussi notamment désigner :

 en informatique :
 fork, un appel système permettant de créer un nouveau processus implémenté sur les systèmes d'exploitation de type UNIX ;
 fork, un logiciel créé à partir du code source d'un autre ;
 fork, dans un système de fichiers, un ou plusieurs ensembles de données organisées, associées à un même objet du système de fichiers ;
 fork, dans le domaine des cryptomonnaies, est essentiellement une divergence de la blockchain en deux voies possibles ;
 dans le domaine de la création d'entreprises, fork, une scission ;
 dans le domaine des séries télévisées, fork, une série dérivée ;
 fork, une sorte d'éphémère (Instant en anglais) du jeu de cartes à jouer et à collectionner Magic : l'assemblée ; une fois joué, il duplique à l'identique un rituel ou un autre éphémère.

Toponyme 

 Le fleuve Fork, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 American Fork, une ville de l'Utah.
 Rivière Square Forks, un affluent de la rivière Cascapédia, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Casault, dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Forks avec un « s », une ville de l'État de Washington ; c'est aussi la ville où réside Edward Cullen dans le film Twilight: Fascination.

Patronyme 

 Richard Fork (1935-2018), physicien américain.

Voir aussi 
 Fork CMS, un système de gestion de contenu (CMS ou SGC) open source disponible en plusieurs langues